Рашков — название населённых пунктов на Украине:

 Рашков — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Рашков — село в Хотинском районе Черновицкой области.

См. также 
 Рашково
 Вадул-Рашков, ранее просто Рашков
 Рашкова Слобода